Антсон () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Антсон, Александер (1899—1945) — эстонский драматург, писатель, журналист, спортсмен, член олимпийской сборной Эстонии по лёгкой атлетике (1924).
 Антсон, Антс Артурович (1938—2015) — советский конькобежец, олимпийский чемпион 1964 года на дистанции 1500 м.